

Patronymes 
Annenkov (masculin ; ) ou Annenkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Annenkov (1889-1927), militaire russe
 Georges Annenkov (1889-1974), peintre et costumier russe actif en France
 Mikhaïl Annenkov (1835-1899), officier et ingénieur russe
 Pavel Annenkov (1813-1887), critique littéraire russe

Toponymes 
 Île Annenkov, île de Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud

Patronyme russe